Корнел Рипе — румунський футболіст

 Рипе — колишній муніципалітет в Італії, у регіоні Марке, провінція Анкона
 Рипе-Сан-Джинезіо — муніципалітет в Італії, у регіоні Марке, провінція Мачерата